Смаглий — фамилия:

 Смаглий, Алексей Васильевич (1920—1941) — советский военнослужащий, лейтенант, командир батареи крейсера «Аврора». 
 Смаглий, Амвросий Андреевич (1955—1927) — украинский художник, график, иллюстратор, библиофил.